Vojnić, grad u Hrvatskoj
Vojnić od Bajše, hrvatska plemićka obitelj iz Bačke